Hamilton Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Hamilton Apartments (West Memphis, Arkansas), NRHP-ID: 98000618
 Hamilton Apartments (Lancaster, Pennsylvania), NRHP-ID: 84003430